It's Not About the Melody è un album in studio della cantante jazz statunitense Betty Carter, pubblicato nel 1992.

Tracce

Collegamenti esterni